Оробей — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оробей, Валерий Леонидович (род. 1960) — горновой доменного цеха акционерного общества «Запорожский металлургический комбинат „Запорожсталь“», Герой Украины.
 Оробей, Лидия Львовна (1925—2015) — белорусский писатель и литературовед, кандидат филологических наук.